Ги́ви Гео́ргиевич Но́дия (; 2 января 1948, Кутаиси — 7 апреля 2005, Тбилиси) — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР (1966), Мастер спорта СССР международного класса (1972), заслуженный тренер Грузинской ССР (1983).

Биография 
За сборную СССР сыграл в 21 матче, забил 5 голов. За олимпийскую сборную СССР сыграл 2 матча. Участник чемпионата мира 1970 года, серебряный призёр чемпионата Европы 1972, входил в состав сборной СССР на чемпионате Европы 1968.

После завершения игровой карьеры был занят тренерской деятельностью. В начале 2000-х работал спортивным директором в «Динамо» (Тбилиси).

Скончался от сердечного приступа в возрасте 57 лет.

Семья 
Младший брат Леван — также футболист. Играл, как и Гиви, за кутаисское «Торпедо» и тбилисское «Динамо».

Достижения 
 игрок
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (4): 1967, 1969, 1971, 1972 (в составе «Динамо» Тбилиси)
 Лучший бомбардир чемпионата СССР: 1970 (17 голов)
 Включён в список 33 лучших футболистов сезона в СССР: 5 раз (№ 1 — 1969, 1970; № 2 — 1972; № 3 — 1973; 1967)
 Член клуба Григория Федотова — 113 голов

 тренер
 Чемпион Грузии: 1993/94 («Динамо» Тбилиси)

Примечания

Ссылки 
 Короли прошлого. Гиви Нодия. 113 голов в клубе Григория Федотова  Спорт-Экспресс, 19 апреля 2005

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Члены Клуба Григория Федотова
Мастера спорта СССР международного класса
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Торпедо» Кутаиси
Тренеры ФК «Рустави»
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Тренеры ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Тренеры ФК «Локомотив» Тбилиси
Заслуженные тренеры Грузинской ССР